Бетани Маттек-Сандс и Луция Шафаржова — победительницы турнира во второй раз за последние три года.

Общая информация 
Первые номера посева Бетани Маттек-Сандс и Луция Шафаржова смогли подтвердить статус фаворита и выиграть турнир. В финале они нанесли поражение австралийской паре Эшли Барти и Кейси Деллакква. Маттек-Сандс и Шафаржова выиграли уже пятый совместный титул Большого шлема третий подряд. На Ролан Гаррос они победили уже во второй раз (до этого в 2015 году). Деллакква с разными партнёршами уже в седьмой раз вышла в финал Большого шлема в парном разряде и каждый раз австралийка проигрывала в нём. В четвёртый раз это произошло в паре с Барти и, таким образом, они сыграли и проиграли на каждом из четырёх турниров Большого шлема по одному разу. Прошлогодние чемпионки Каролин Гарсия и Кристина Младенович не защищали свой титул; Гарсия не участвовала в парных соревнованиях, а Младенович со Светланой Кузнецовой, имея № 14 посева, уступили в третьем круге будущим чемпионкам.

Посев

  Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова (Титул) 
  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Четвертьфинал) 
  Мартина Хингис  /  Чжань Юнжань (Полуфинал)
  Саня Мирза /  Ярослава Шведова (Первый раунд)
  Тимея Бабош /  Андреа Главачкова (Второй раунд)
  Луция Градецкая /  Катерина Синякова (Полуфинал) 
  Юлия Гёргес /  Барбора Стрыцова (Снялись из-за болезни Гёргес)
  Абигейл Спирс /  Катарина Среботник (Второй раунд)
  Габриэла Дабровски /  Сюй Ифань (Третий раунд)

<ol start="10">
  Ракель Атаво /  Елена Остапенко (Первый раунд)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Квета Пешке (Первый раунд)
  Барбора Крейчикова /  Чжань Хаоцин (Третий раунд)
  Кики Бертенс /  Юханна Ларссон (Третий раунд)
  Светлана Кузнецова /  Кристина Младенович (Третий раунд)
  Андрея Клепач /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Третий раунд)
  Кристина Макхэйл /  Моника Никулеску (Снялись)
  Анастасия Родионова /  Дарья Юрак (Второй раунд)
  Мию Като /  Эри Ходзуми (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4 

Открытый чемпионат Франции по теннису 2017